Диана Сабине Муссьер () (12 июля 1966, Леверкузен, ФРГ) — известная мексиканская актриса театра и кино и телеведущая немецкого происхождения.

Биография 
Родилась 12 июля 1966 года в Леверкузене (в некоторых других источниках указано, что она родилась в этот же день 1968 года в Леверкузене и в 1966 году в Масатлане). В связи с событиями в ФРГ, она с матерью эмигрировала в Масатлан, где прошло её детство. Она мечтала стать актрисой и переехала в Мехико, где поступила в CEA, и успешно отучившись 5 лет, была приглашена в качестве телеведущей в телепередачу Ритм ночи. В мексиканском кинематографе дебютировала в 1995 году и с тех пор снялась в 26 работах в кино и телесериалах. Телесериалы Умереть дважды, Привилегия любить, Розалинда, Между любовью и ненавистью, Мачеха и Любовь без грима оказались наиболее популярными с участием актрисы. Была 8 раз номинирована на 4 премии, однако ей удалось одержать победу в трёх из них.

Фильмография 
1
Свадьба Валентины (2018)
La boda de Valentina ... Oralia

2
Мечта о любви (сериал, 2016)
Sueño de amor ... Tracy Alegría

3
Пусть Бог тебя простит (сериал, 2015)
Que te perdone Dios ... Macaria

4
Нелюбимая (сериал, 2014)
La Malquerida ... Perla

5
Настоящая любовь (сериал, 2012 – ...)
Amores verdaderos ... Bruna Cristo

6
Бездна страсти (сериал, 2012)
Abismo de pasión ... Carmina de Castañón

7
Не с тобой, не без тебя (сериал, 2011)
Ni contigo ni sin ti ... Eleonor Cortazar

8
Мой грех (сериал, 2009)
Mi pecado ... Justina Aldama de Huerta

9
Нет дур в раю (сериал, 2008)
Las tontas no van al cielo ... Marissa de la Parra

10
Любовь без грима (сериал, 2007)
Amor sin maquillaje ... Beatriz

11
Секс и другие секреты (сериал, 2007 – ...)
Sexo y otros secretos ... Actriz

12
Любовь без границы (сериал, 2006 – 2007)
Amar sin límites ... Eva Santoro

13
Мачеха (сериал, 2005 – 2007)
La madrastra ... Fabiola Mendízabal

14
Поздняя любовь (сериал, 2004 – ...)
Piel de otoño ... Rebeca Franco

15
Между любовью и ненавистью (сериал, 2002)
Entre el amor y el odio ... Frida de Villareal

16
Право на рождение (сериал, 2001)
El derecho de nacer ... Graciela

17
Обманутые женщины (сериал, 1999 – 2000)
Mujeres engañadas ... Diana de Lizárraga

18
Росалинда (сериал, 1999)
Rosalinda ... Cristina

19
Привилегия любить (сериал, 1998 – 1999)
El privilegio de amar ... Lorenza Torres

20
Tres huasnacos (1997)
... Lucy

21
Мария Исабель (сериал, 1997)
María Isabel ... Mireya

22
Умереть дважды (сериал, 1995)
Morir dos veces

Камео 
23
Premios TV y novelas 2007 (ТВ, 2007)

24
Дон Франсиско представляет (сериал, 2002 – ...)
Don Francisco presenta

25
Большой Брат VIP: Мексика (сериал, 2002 – 2005)
Big Brother VIP: México

26
El gordo y la flaca (сериал, 1998 – 2011)

Ссылки 
 Подробная биография.
 Досье с фильмографией на сайте КиноПоиск.

Актрисы по алфавиту
Актрисы Мексики
Лауреаты премии ACE
Лауреаты премии Bravo
Актёры и актрисы — лауреаты премии TVyNovelas (Мексика)
Выпускники CEA